The Replacements steht für:

 The Replacements (Band), US-amerikanische Rockband aus Minneapolis, Minnesota
 den Originaltitel von Helden aus der zweiten Reihe, US-amerikanischer Sportfilm (2000)
 den Originaltitel von Tauschrausch, US-amerikanische Zeichentrickserie der Walt Disney Company (2006–2009)
 den Originaltitel der vierten Folge der Fernsehserie Band of Brothers – Wir waren wie Brüder, siehe Band of Brothers – Wir waren wie Brüder#Episoden (2001)
 den Originaltitel der dritten Folge der dritten Staffel der Fernsehserie American Horror Story, siehe American Horror Story/Episodenliste#Staffel 3: Coven (2013)